Recéptor je lahko:
čutilni receptor, živčna struktura, ki se odzove na določen dražljaj iz okolice;
receptor (biokemija), molekula v notranjosti celice ali na celični membrani, na katero se veže živčni prenašalec, hormon ali druga molekula, s čimer sproži biološki odgovor.
hotelski receptor, oseba, ki sprejema in posreduje informacije gostom v hotelu;